Полина Гемар-Лотер, до замужества Полина Лотер (; ) — бельгийская , активно выступавшая в Париже в XIX веке, (сопрано / меццо-сопрано), солистка Большой Парижской оперы.

В 1858 году вышла замуж за выдающегося французского оперного певца Луи Гемара (1822—1880). В парижском Théâtre Lyrique пела под псевдонимом Делин-Лотер. В конце 1855 года покинула труппу и отправилась в концертное турне по Бретани. Дебют в Парижской опере состоялся 12 января 1857 года.

Её вокальные возможности были описаны как «сопрано широкого диапазона». Обширный голос давал Полине возможность петь и сопрановые, и меццо-сопрановые партии (Фидес в «Пророке», Валентины в «Гугенотах»).

Избранные оперные партии 
 Леонора («Трубадур» Верди)
 Агата («Вольный стрелок» К. Вебера)
 Лилия («Геркуланум» Ф. Давида)
 Валентина («Гугеноты» Д. Мейербера)
 Донна Анна («Дон Жуан» Моцарта)
 Елизавета (Изабелла) Валуа («Дон Карлос» Верди)
 Гертруда («Гамлет» А. Тома)

Примечания

Ссылки 
 
 Pauline Gueymard (1834—1908)

Сопрано Бельгии
Оперное сопрано